Новосёлов, Юрий Константинович:
 Новосёлов, Юрий Константинович (1928—2022) — российский учёный в области кормопроизводства, член-корреспондент РАН.
 Новосёлов, Юрий Константинович (род. 1940) — советский и российский учёный в области технологии машиностроения.<noinclude>